Philippi-Gletscher ist der Name folgender Gletscher:

* Philippi-Gletscher (Antarktika) im Kaiser-Wilhelm-II.-Land
 Philippi-Gletscher (Südgeorgien), Südatlantik